Culley ist der Familienname folgender Personen:

 David Culley (* 1955), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Frank Culley (1917–1981), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues-Musiker
 Kale Culley (* 2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Sue Culley (* 1952), australische Diskuswerferin
 Wendell Culley (1906–1983), US-amerikanischer Jazz-Trompeter

Siehe auch:
 Cully